O nome Fay foi usado para nomear quatro ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Fay (2002) - tempestade tropical que atingiu o Texas, causando 5 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Fay (2008) - tempestade tropical que afetou boa parte do Caribe e do sudeste dos Estados Unidos, causando 38 fatalidades.

 Furacão Fay (2014), um furacão de categoria 1 que afectou as Bermudas
 Tempestade tropical Fay (2020), uma tempestade tropical moderada que afectou nova Jérsia, sexta tempestade nomeada mais cedo na bacia do Atlântico

Desambiguação